Александр Минкин:
 Минкин, Александр Викторович (род. 1946) — российский журналист, театровед, писатель.
 Минкин, Александр Еремеевич (1887—1955) — участник революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Минкин, Александр Узбекович (род. 1952) — профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СГМУ (Архангельск), онколог, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, Заслуженный врач РФ.